Cimuncang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Cimuncang, administrativ by, Banten, 
 Desa Cimuncang, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar